Pfaffenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Pfaffenberger (1937–2019), deutsche Künstlerin
 Hans Pfaffenberger (1922–2012), deutscher Psychologe und Sozialarbeitswissenschaftler

Pfaffenberger ist ein gebräuchliches Synonym für die Brauerei:
 Privatbrauerei Stöttner in Pfaffenberg (Mallersdorf-Pfaffenberg)

Siehe auch:
 Pfaffenberg
 Pfaff